Eurinoma (grčki Εὐρυνόμη) ime je nekih likova iz grčke mitologije:
Eurinoma — kraljica svemira te supruga boga Ofiona
Eurinoma (nimfa) — Zeusova priležnica te majka Harita
Eurinoma, Nisova kći — Belerofontova majka
Eurinoma — majka Leukoteje, koju je Helije volio
Eurinoma — supruga kralja Likurga od Arkadije, kojem je rodila četvero djece
Eurinoma — kći Ifitova
Eurinoma — Penelopina sluškinja
Eurinoma — Harmonijina sluškinja
Eurinoma — žena s Lemna
Eurinoma — kći Protejeva
Eurinoma — Azopova kći

Izvori 

Mitološki Grci